Vollständige Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften 2015.

Männer

Sprint 10 km 

Datum: Samstag, 7. März 2015, 13:00 Uhr

Verfolgung 12,5 km 

Datum: Sonntag, 8. März 2015, 13:15 Uhr

Einzel 20 km 

Datum: Donnerstag, 12. März 2015, 17:15 Uhr

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: Samstag, 14. März 2015, 16:30 Uhr

Massenstart 15 km 

Datum: Sonntag, 15. März 2015, 16:15 Uhr

Frauen

Sprint 7,5 km 

Datum: Samstag, 7. März 2015, 16:30 Uhr

Verfolgung 10 km 

Datum: Sonntag, 8. März 2015, 16:00 Uhr

Einzel 15 km 

Datum: Mittwoch, 11. März 2015, 17:15 Uhr

Staffel 4 × 6 km 

Datum: Freitag, 13. März 2015, 17:15 Uhr

Massenstart 12,5 km 

Datum: Sonntag, 15. März 2015, 13:30 Uhr

Mixed

Staffel 2 × 6 km + 2 × 7,5 km 

Datum: Donnerstag, 5. März 2015, 17:15 Uhr

Einzelnachweise 

2015
Biathlonveranstaltung 2015